Jean Lee est un nom pouvant désigner :

 (1919-1951), meurtrière australienne, dernière femme exécutée en Australie
Jean Lee (née en 1924), aviatrice sino-canadienne de la Seconde Guerre mondiale
 (1925-2010), archère professionnelle américaine

Voir aussi
 (née en 1971), joueuse américaine professionnelle de billard américain 

Lee, Jean